Карланюрт () — село в Хасавюртовском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения сельсовет «Карланюртовский».

География 
Расположено на правом берегу реки Акташ и в километре от ФАД Кавказ.

Ближайшие населённые пункты: к востоку от села — районный центр, город Хасавюрт, на севере — село Покровское, на северо-востоке — сёла Муцалаул и Кокрек, на северо-западе — село Могилевское, на юге — село Эндирей, на юго-востоке — село Тотурбийкала (Узун-Отар).

Село Карланюрт расположено в Хасавюртовском районе. Само село находится в хорошем географическом положении, рядом проходит федеральная трасса Ростов-Баку, с северо-запада села протекает река Акташ. С одной стороны село окружено фруктовыми садами, протяженность которых до Хасавюрта.

История 
Более ранние сведения о селе Карланюрт относятся к началу ХIII в. История сегодняшнего Карланюрта прямо связана с именем Эрпелинского князя Будайчи. Согласно одной из сказаний, Эндирейский князь Султан-Мут, недовольный политикой, проводимой шамхалом Дагестана, и, найдя единомышленника в лице князя Будайчи, однажды тайно приехал в Эрпели и заключил с ним соглашение о совместной борьбе не только против иностранных завоевателей, но и против шамхала Дагестана. За оказание помощи в возведении в шамхалы Дагестана Айдемира, сына князя Султан-Мута, местность Четень-Колтук была подарена Эрпелинскому князю Будайчи.

Эндирейский князь Султан-Мут сказал князю Будайчи: "Я в большом долгу перед тобой за все, что ты сделал для меня, поэтому хочу сделать тебе незабываемый подарок. Все земли в местности Четень-Колтук я дарю тебе (пространство, ограниченное в наше время автодорогой Ростов-Баку по правому берегу реки Акташ до Бамматбекюрта, от Бамматбекюрта до Муцалаула и дальше вдоль дороги, ведущей к трассе Ростов-Баку (2631 га)). На их землях возникли поселения Покровское, Могилевск, Петраковск, Байрам, (хутор Акайчиков и Маркуь-хутор сейчас не существуют), через их земли теперь проходит железная дорога. После чего князь Будайчи отправил своего внука Карлана осваивать эти земли

Известный кумыкский поэт и писатель Аткай Аджаматов в своей книге написал о Герое СССР Эльмурзе Джумагулове, где он Карланюрт назвал «Село Сад». Потому, что как я ныне уже упомянула село со всех сторон окружено садами. Если вы зайдете в село, то увидите , что село утопает в зелени садов. Нашему селу более 380 лет. На старых надгробных камнях отмечено число 1210 по мусульманскому летоисчислению, что говорит о давней заселенности данной территории. Старый Карланюрт находился рядом с большой железной дорогой (Где сейчас находится разъезд Байрам). После того как село было разрушено его основали с правой стороны железной дороги. В начале село принадлежало Акайчикову Карлану. Но первоначально село называлось Шабаз – отар в честь отца Карлана. Этому сейчас свидетельствует дерево с названием Шабаз терек, поляна Шабаза.

Село Карлан-юрт основан в 1636году (селение названо именем почитаемого человека в тухуме Акайчиковых). Основателем Карланюрта является Акайчиков Карлан Танаевич 1602-1684гг. внук Эрпелинского князя-Будайчи.

Село Карланюрт расположено вблизи федеральной трассы. Раньше его называли «Князь ёл», «Поч ёл». Для безопасности населения находились посты, их называли «Кордон».

С левой стороны трассы вблизи реки Акташ находился один из постов, который назывался «Акташкардон». В село Карланюрт стали переселятся люди из других мест. Первый переселенец по имени Бийбулат, был человек талантливый. Он построил в селе маленькую мельницу. Здесь мололи пшеницу, кукурузу по высшему сорту и разнеслось весть по всему району. И чтобы молоть пшеницу люди со всех районов ездили в Бийбулат тирмен. Стали строить вблизи мельницы дома. Село росло, сюда стали переезжать и русские.

От русских, местные жители научились крыть крышу, строить по русскому стилю мельницы. Кумыки и русские жили дружно. Русские, купив у кумыков земли, начали строиться. Самые известные русские в то время были Волчановы, Салмаус и Семирот. В те времена на село часто нападали чужаки, и уводили скот. Для безопасности , жители вырыли канаву вокруг села и установили большие входные ворота.

В Хасавюрте, территория где расположена туберкулезная больница называлась «Волчановский сад» . Эти места были куплены Волчановыми у кумыков. Но вскоре между кумыками и русскими начались разногласия. Причина: религия, и то – что русские хотели содержать свиней, а мусульманам это не нравилось. Местные жители стали гнать русских, но они уже не хотели покидать ими обжитые места. Они пошли на хитрость: привозят из Кизляра бронзовый крест и бросают его в кусты, в надежде на то, что его найдут местные. Крест находят дети и передают в руки старшему в селе. В пятницу на пятничном намазе имам села показывает крест жителям. Но тот хитрый русский Иван требует крест, чтобы его повести во Владикавказ и показать церковному управлению. Но поехал ли он или нет , никто не знает. Через две недели приходит Иван и заявляет, что крест упал с небес, и на этом месте нужно построить церковь. Карланюртовцы поверив в это, дали разрешение на строительство церкви (килиса). Церковь была построена в 1890 году, которая была самой крупной в округе.

В 1890 году была построена церковноприходская школа.

Главным управляющим в церкви был священник из Кизильюрта. Он был состоятельным человеком , имел свою мельницу, владел земельными участками . Во время октябрьской революции в 1918 году, когда по железной дороге проезжал бронепоезд, направив пушку, разрушил башню церкви. Дело было так: Рассказывал местный аксакал Мамаев Конакбий. Когда он был молодым, ему интересно было посмотреть на бронепоезд, он полез на башню церкви. Увидев его большевик, приняв его за шпиона, выстрелил. Конакбий чудом остался жив. После того как была разрушена церковь, русские добровольно покинули село Карланюрт.

В 1924 г. На том месте, где стояла церковноприходская школа, построена советская школа.

В 1932 году начинается коллективизация и создается колхоз имени Мамедбекова, но потом колхоз был переименован; «Буденный», «Прогресс», «Карланюртовский», «Датуева».

С 1990 года по 1992 год был совхоз «Карланюртовский».

Так как село находилось на равнине Дагестана, село богата этнокультурным наследием: предметами быта, старинной домашней утварью и национальными костюмами, как «Къабалай», «Тастар» (платок), «Черкеска» для мужчин, каракулевая папаха, кинжал, музыкальные инструменты : «Агьач хомуз» , гармошка «Терс хомуз», сельское хозяйство — земледелия и скотоводства. Подтверждением этому служит железный плуг, металлический борона, мотыга, металлический серп, деревянная утварь для чистки зерна. Настоль же был богат и самобытен мужской костюм . Например папаха - это честь и достоинство мужчины, и сбить или снять ее считалось большим оскорблением. Папахи шили из каракуля и из овчины. Уважение к старшим, это было одно из важнейших требований нравственности у кумыков и признавался высшим достоянием личности. Мужчина считался главой семьи. Очень ценили мужскую одежду и выставляли их на показ, вывешивая на ковре.

Женщины считались хранительницей домашнего очага. Взрослым девушкам, и тем более женщинам, ходить с непокрытой головой не полагалось. Они тщательно прятали свои волосы . Женщины Дагестана волосы заплетали в косы. Традиционные головные уборы женщин отличались оригинальностью и исключительным разнообразием как, ажурные «тастары», который украшали головы кумычек — жительниц дагестанских равнин. Плести «тастары» умела чуть ли не каждая девушка. Их надевали по праздникам и на свадьбах.

Неотъемлемым атрибутом для хранения вещей у горянок был деревянный сундук . Обычно со старинными тканями и украшениями, сундук был приданным каждой невесты. По сей день во многих домах, особенно у наших бабушек, можно их найти. В XX веке в каждой семье появились деревянный шкаф, для хранения одежды.

Издревле Дагестан справедливо называют краем замечательных мастеров, заповедником народных художественных промыслов. В селе Карланюрт все женщины умели вязать узорные салфетки и скатерти, которые украшали домашний интерьер: шкафы, чемоданы, этажерки.

Жители села с особым уважением относились к хлебу. Он считался посланием с небес, чтобы человек мог жить, быть сильным и энергичным. Для выпечки хлеба строили печи «кёрюк» из кирпича и глины. Практически в каждом дворе были печи «кёрюк». Их строили во дворе, на открытом воздухе.

Для выпечки хлеба использовали деревянную, круглую доску и металлическую лопату для вынимания хлеба из печи.

Рождение ребенка всегда было желанным и радостным событием. «Чем больше детей, тем лучше», – говорили сельчане. Многодетная семья считалась счастливой и благополучной. Сыну радовались, ведь он – продолжатель рода, опора, столб дома. Дочь будет согревать чужой очаг. Поэтому ее появление на свет не отмечали. Через неделю после рождения, обычно в пятницу, ребенка укладывали в люльку «бёшюк». Многодетная пожилая родственница читала молитву и желала ребенку расти здоровым и сильным, чтобы сон его был спокойным и крепким. Под изголовье люльки клали аяты из Корана, обереги. При рождении первого ребенка, люльку и все принадлежности к ней готовит бабушка по отцу. Родные и близкие приходили с подарками для малыша. Для них готовили угощение.

Сегодня село Карланюрт сильно расширилось, в нем проживают 3957 человек.(661хозяйств ) Карланюрт многонациональное село, где проживают в мире и согласии кумыки, чеченцы, даргинцы, аварцы, лакцы и русские. Основное население-кумыки составляют 78%, аварцы, даргинцы, чеченцы, лакцы, грузины и русские -22%. Ежегодный прирост населения от 70-105 ч. Это связано с ростом рождаемости и уменьшением смертности.

Карланюрт находится от райцентра на расстоянии 12 км. Село является лечебно-диагностическим центром для обслуживания жителей данного района и населенного пункта. В селе имеются: администрация села, дом культуры, средняя школа на 600 мест, участковая больница, комерчиские магазины , спортивный зал, спортивная школа, мечеть, медресе, почта.

Преобразования, происходящие в сельском поселении , во многом зависят от совместной работы и от доверия друг к другу – доверия людей к власти и наоборот – к людям. 

Вся работа администрации – это забота о населении:

– обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, спорта, образования, здравоохранения;

– благоустройство территории населенных пунктов, развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;

– взаимодействие с предприятиями, организациями всех форм собственности, с целью укрепления и развития сельского поселения. - совместная работа со школой.

С 2010 года Карланюртовская врачебная амбулатория преобразована в участковую больницу.

В 2021 году была построена новая школа.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Хасавюртовского района